Chicharro ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Chicharro Chamorro (* 1951), spanischer Literaturwissenschaftler 
 Dámaso Chicharro (Dámaso Chicharro Chamorro; * 1948), spanischer Philologe